Forlanini è un cognome italiano.

Persone 
Federico Forlanini – medico milanese primario dell'Ospedale Fatebenefratelli a metà Ottocento
Carlo Forlanini – medico e senatore italiano, inventore del pneumotorace artificiale
Enrico Forlanini – pioniere dell'aviazione italiano, inventore dell'aliscafo

Infrastrutture milanesi 
Quartiere Forlanini – quartiere di Milano
Aeroporto Enrico Forlanini – aeroporto di Milano-Linate intitolato a Enrico Forlanini
Viale Enrico Forlanini, strada che congiunge la città di Milano all'aeroporto di Linate
Parco Forlanini – parco di Milano situato di fronte all'aeroporto di Linate e dedicato a Enrico Forlanini
Stazione di Milano Forlanini – fermata ferroviaria del servizio ferroviario suburbano di Milano
Stazione Forlanini – stazione della linea M4 della metropolitana di Milano

Altro
Ospedale Carlo Forlanini – ospedale di Roma intitolato a Carlo Forlanini
Dirigibili Forlanini – serie di dirigibili progettati da Enrico Forlanini